Armando Sadiku – calciatore albanese
 Loret Sadiku – calciatore albanese